La Losilla o Losilla puede hacer referencia a:
 La Losilla (Almería), localidad del municipio de Vélez-Rubio, provincia de Almería.
 La Losilla y San Adrián, localidad del municipio de Vegaquemada, provincia de León.
 La Losilla (Soria), localidad y municipio de la provincia de Soria.
 Losilla (Valencia), localidad del municipio de Aras de los Olmos, provincia de Valencia.
 Losilla (Zamora), localidad del municipio de Santa Eufemia del Barco, provincia de Zamora.